Charles-Nicolas Simonon (1774-1847), est un écrivain de langue wallonne.
 Paul Simonon (1955-), est un peintre et musicien anglais.
Patronyme anglais
Patronyme belge